Tlanalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlanalapa, Hidalgo, 
 Tlanalapan, Puebla, Lafragua, 
 Tlanalapa kommun, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar